De Rally van Groot-Brittannië 1989, formeel 45th Lombard RAC Rally, was de 45e editie van de rally van Groot-Brittannië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 199e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nottingham.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Gr
Rally van Groot-Brittannië